David Gelernter (1955-), artiste écrivain et universitaire américain
 Judith Gelernter (1935-2021), nom de jeune fille de Judith Reisman, essayiste américaine

Patronyme allemand
Patronyme juif